Антонио Демарко (; род. , Лос-Мочис, Синалоа, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой весовой категории (). Чемпион мира в лёгком весе (по версии WBC, 2011—2012).

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге Демарко дебютировал в июне 2004 года в лёгком весе.

4 февраля 2006 года в плотном бою проиграл по очкам близким решением американцу Энтони Васкесу в 6-раундовом поединке. В октябре 2006 года свёл вничью поединок с американцем Куртисом Миксом.

7 сентября 2007 года вышел на первый десятираундовый поединок, в котором победил американца Ника Кэсала (15-1).

2 мая 2008 года нокаутировал в 5-м раунде непобеждённого мексиканца Хуана Кастандейла (12-0). В следующем бою спорным решением судей победил пуэрториканца Хосе Рейса (23-4).

7 февраля 2009 года досрочно победил боксёра из Кыргызстана Алмазбека Раимкулова (27-1-1).

11 июля 2009 года в элиминаторе WBC, нокаутировал боксёра из Бенина, Анджеса Адайо (25-1). через 3 месяца нокаутировал никарагуанца, Хосе Альфаро (23-4) и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе.

6 февраля 2010 года, вышел на бой с непобеждённым нокаутёром Эдвином Валеро (26-0). Антонио не выдержал атаки чемпиона и в перерыве между 9-м и 10-м раундами отказался от продолжения боя. Валеро продлил свою серию нокаутов.

Позже Эдвин Валеро покончил жизнь самоубийством, и титул был объявлен вакантным. В феврале 2011 года в элиминаторе WBC Демарко победил мексиканца Рейса Санчеса (20-3-1). А в октябре 2011 года нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса (31-1) и завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.

В сентябре 2012 года во второй защите титула нокаутировал в первом раунде американца  (24-1).

17 ноября 2012 года, Демарко вышел на ринг с бывшим чемпионом мира во втором полулёгком весе Эдриэном Бронером. Бронер нокаутировал Демарко в 8-м раунде и забрал чемпионский пояс.

После поражения от Бронера Демарко провёл три победных поединка в полусредней весовой категории.

В ноябре 2014 года проиграл по очкам Джесси Варгасу.

В 2015 году в весовой категории до 63,5 кг, проиграл по очкам кубинцу, Рансесу Бартелеми.

Статистика боёв

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Мексики
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета